Survive This es un reality show canadiense emitido originalmente en Canadá por YTV, en Estados Unidos por Cartoon Network y en América Latina por el canal Boomerang estrenándose el 15 de agosto de 2009. La serie nos presenta a 8 adolescentes que deberán enfrentarse con una serie retos de supervivencia que pondrán a prueba sus habilidades y su constancia. El programa tiene como creador, narrador y anfitrión a Les Stroud (Survivorman).

Concursantes

Primera temporada 

Adán Deganis: Es un joven de 15 años de edad, nacido en Mississauga, Ontario. Asistió a la escuela secundaria católica Loyola. Fue apodado como "el deportista" en la serie. Sus experiencias de supervivencia consistían en la caza, pesca, y solía pasar los veranos en la casa de vacaciones de su familia. Es un fan de Survivorman, por lo que quiso participar del programa y conocer a Les Stroud. Deganis es aracnofóbico.

Becca-Mehaffey: Es una joven de 17 años de edad, de Markham, Ontario. Casi no tiene experiencia al aire libre. Su familia y amigos se rieron de ella cuando quiso formar parte de la serie. Ella fue llamada "la princesa" en el show. Becca practica baile en su tiempo libre.

Becky-Tran: Es una joven de 17 años de edad, de Newmarket, Ontario. Fue nombrada como "la ecologista" en la serie, pero los demás participantes la llamaban "BT". Tran admite ser "adicta" a la plancha para el pelo; tiene miedo a la suciedad, a los gérmenes y a los insectos.

Catarina Paredes: Es una joven de 17 años de edad, quien fue descrito como "la chica dura" en la serie.

Holden-Adams: Es un joven de 16 años de edad, quien fue llamado "el chico de la ciudad" en la serie. Después de que terminó el programa, admitió que la falta de sueño, el hambre y el agotamiento físico con frecuencia lo llevó a descansar, mientras que otros trabajaban para encontrar comida y construir un refugio. Holden Adams falleció en febrero de 2015.

Jen Daub: Es una joven de 16 años de edad, de Blind River, Ontario. Asistió a la escuela WC Eaket secundaria. Fue apodada como "la cazadora" en la serie porque había pasado tiempo haciendo seguimiento y caza de ciervos con su padre. Jen es una tiradora experta, conduce un vehículo todo terreno y una camper. Uno de sus hermanos mayores supo del programa y la animó a participar. Se inscribió enviando una foto con un ciervo que ella misma había cazado. En la serie, con frecuencia se frustraba por tener que ayudar a los participantes que tenían poca experiencia al aire libre.

Kareem Ali: Es un joven de 17 años de edad, de Toronto, Canadá. Fue apodado "el motivador" por los productores. Se le veía más competitivo que a los otros. Asistió a Bloor Collegiate Institute.

Zac Siegel: Es un joven de 14 años de edad, de Thornhill, Ontario. Asistió a Westmount Collegiate Institute. Se inscribió para estar en el show a través de un campamento de supervivencia al que ya estaba inscripto . Tenía amplios conocimientos de supervivencia en la naturaleza antes de unirse al show, tiene memoria fotográfica y una inteligencia de alto nivel. Zac estaba muy frustrado en el programa porque los otros participantes tenían muy poca experiencia de supervivencia en la naturaleza. "En muchos casos tuve que enseñar a la gente cómo iniciar una fogata o cómo construir una vivienda adecuada, recoger bayas; básicamente pasé mucho tiempo con los que no tenían ni idea de lo que Les estaba hablando", dijo a la prensa. Apodado como "el consejero de campamento" por los productores, los demás participantes lo vieron como un mérito adicional.

Segunda temporada 

Colin : Es un joven de 15 años de edad, de Hamilton, Ontario. Él cree que el equilibrio entre una vida social y la escuela es importante.

Ian-McBain: Es un niño de 14 años de edad, de Ajax, Ontario. Interesados en los animales y el aire libre y la búsqueda de una carrera como biólogo, McBain se inspiró en una audición para la segunda temporada después de ver la Ciénaga de la temporada el primer episodio: "El episodio de la primera temporada que realmente me motivó a tratar de conseguir en el programa se el episodio del pantano. "Mucha gente puede pensar" Oh bruto. un pantano, hay sanguijuelas y esas cosas. " Ese fue el punto de inflexión para mí, yo estaba como 'Tengo que conseguir en este programa, que se ve tan divertido, tantas experiencias diferentes ".McBain, que admite ser un poco audaz" cobarde ", dice que aprendió a confiar en otras personas y creer en sí mismo durante el espectáculo.Para él, la parte más difícil de la serie estaba por las noches y preocuparse por ataques de animales salvajes.

Jade: Es una joven de 13 años de edad, de Ancaster, Ontario. Se crio en una granja.

Justin Cutajar: Es una de 16 años de edad, de Mississauga, Ontario. Había una audición para la primera temporada, pero no hizo el corte.El casting para la segunda temporada, porque todavía quería ver hasta dónde podía empujar.Se dice que en el programa era "una vida- . alteración de la experiencia "La parte más difícil, para él, era la falta de alimentos,. que perdió 12 libras (5,4 kg) durante el rodaje de la serie.De vuelta a casa después del show, él dice que nunca se deja comida en su plato y se recuerda todos los días de la forma en que tiene una cama para dormir y la casa para vivir,cita la paciencia, la fortaleza emocional, la voluntad de vivir y la fuerza física como las cosas que le permitió obtener a través de la show.

Manaal Ismácil: Es un joven de 16 años de edad, de St. Catharines, Ontario. Su madre es una somalí que es una refugiada de Somalia. Manaal nació en Kenia, pero su familia emigró a los Estados Unidos cuando ella tenía siete años y en Canadá, cuatro años después.Ella asiste a Sir Winston Churchill la escuela secundaria, le encanta leer y estudiar, y nunca ha estado acampando. No había visto la primera temporada, pero se aplica después de haber sido instado a ello por su hermana menor (que tenía).Ella está interesada en las relaciones internacionales, y quiere una carrera como abogado de derechos humanos.Ella es voluntaria en muchos grupos, incluyendo la escuela, el consejo de St. Catharines alcalde, y Save the Children Canadá.

Michael Lattouf : Es un joven de 17 años de edad, de Brampton, Ontario, quien asiste a la escuela Notre Dame secundaria católica y quiere ser un actor.No tuvo capacidad de supervivencia antes de aparecer en el programa.Dice que se sentía abrumado al principio. Los productores y Stroud Les "sólo nos echaron en derecho, y fue sin parar", y se sintió la falta de alimentos era el aspecto más desafiante de la serie.Él también sentía que tener ocho adolescentes en el programa se para un montón de emoción.Lattouf dice que el programa era muy difícil, y él aprendió mucho de él. "La gente vive así todos los días, personas sin hogar, o personas en los países pobres-y me dio a entender sus luchas más".

Nicole Ponce: Es una persona de 14 años de edad que está muy involucrada en el atletismo de la escuela.

Patricia Robins: Es una joven de 16 años de edad, de las cataratas del Niágara, Ontario, que es algo socialmente rebelde. Ella asiste a Stamford Collegiate School secundaria. Se aplica a estar en la serie sin haber visto la primera temporada. Se cree que los actores solo fueron admitidos en el programa, y consideró que esto sería un gran impulso a su carrera como actriz. Después de ver la primera temporada, decidió bajar el programa si se le ofrece la oportunidad de competir y luego cambia de opinión. Etiquetado como "la rebelde" en el programa, ella dice que es más que una diva.

Series de televisión infantiles
Reality shows